Vauvillers ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Vauvillers (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
 Vauvillers (Somme) im Département Somme